Inuits (Inuk au singulier), un peuple autochtone des régions arctiques ; 
Le Voyage d'Inuk (On thin ice), un film sorti fin 2009 ;
Inuk est une série télévisée.